Кайзерсверт обладает оптимально сформированной и проверенной практикой сетью общественного транспорта, позволяющей в короткое время попасть как в центр Дюссельдорфа, так и в центр соседнего Дуйсбурга. Кроме того, существует прямая связь с международным аэропортом Дюссельдорфа. Главный остановка в центре Кайзерсверта — Клеменс-плац (Klemensplatz).

Cписок линий общественного транспорта Кайзерсверта

Примечания

Литература 
 Jacobi, Richard; Zeh, Dieter: Die Geschichte der Düsseldorfer Straßenbahn. Von der Pferdetram zur Rheinbahn. Freiburg (Eisenbahn-Kurier Verlag), 1986. ISBN 3-88255-401-0. ().Рихард Якоби и Дитер Цех: История дюссельдорфского трамвая от конки до «Райнбана». Изд-во Айзенбан-Курьер, Фрайбург, 1986 год. ISBN 3-88255-401-0.

ссылки 
 Düsseldorf nach Kaiserswerth per Zug, Linie 760 Bus, Linie 721 Bus.
 Düsseldorf nach Kaiserswerth per Zug, Linie 760 Bus, Linie 721 Bus.
 Die U 79 von Duisburg nach Düsseldorf — Rekord-Stadtbahn mit Geisterbahnhof.

Дюссельдорф-Кайзерсверт
Транспорт Дюссельдорфа